Museumsgütesiegel bezeichnet 

 Österreichisches Museumsgütesiegel
 Museumsgütesiegel Niedersachsen, siehe auch Museumsregistrierung